Ян Не́помук Не́руда (, ,  — , там же) — чешский писатель, поэт и журналист, крупнейший в Чехии представитель критического реализма.

Биография 
Родился в 1834 году в Праге в семье торговца. Обучался праву и философии. После учёбы работал преподавателем, а в 1860 году устроился на работу в местную газету в качестве журналиста. Несмотря на то, что Неруда так никогда и не женился, он поддерживал близкие отношения с писательницей Каролиной Светлой.

Вступив в литературу в тяжёлые времена, Неруда, с детства наблюдавший полную тягот и лишений жизнь пражских бедняков, отразил суровую действительность в своём первом сборнике стихов — «Кладбищенские цветы» (1857). Его сборник «Книги стихов», вышедший в 1868 году, поднимает проблемы социального гнёта и конфликтов в чешском обществе. Наиболее известной прозаической работой писателя стал выпущенный в 1877 году сборник коротких рассказов «Малостранские повести».

Ян Неруда умер в 1891 году и был похоронен на Вышеградском кладбище в Праге. После смерти его именем была названа одна из городских улиц. 

По некоторым, не вполне надёжным данным, фамилию Яна Неруды выбрал в качестве своего псевдонима чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе Пабло Неруда (настоящее имя Нефтали Рикардо Рейес Басоальто; 1904—1973). Сам Пабло Неруда не оставил свидетельств такого выбора.

Избранные работы 
 1857 — «Кладбищенские цветы» (Hřbitovní kvítí)
 1868 — «Книги стихов» (Knihy veršů)
 1877 — «Малостранские повести» (Povídky malostranské)
 1878 — «Космические песни» (Písně kosmické)
 1883 — «Простые мотивы» (Prosté motivy)
 1896 — «Песни страстной пятницы» (Zpěvy páteční)

Издания на русском языке 
 Избранное в двух томах. — М., 1959
 Избранное. — М., 1950
 Малостранские повести. — Л.,  1938
 Стихи и повести. — Прага, 1946
 Неделя в тихом доме. — М., 1953
 Малостранские повести. — М., 1975
 Стихотворения. Рассказы. Малостранские повести. — М., 1975
 Малостранские повести. — М., 1983
 Рассказы. — М., 1984
 Малостранские повести. — М.— Прага, 1986

Память 
В 1895 году одна из наиболее живописных, старинных пражских улиц, расположенная в историческом районе Мала-Страна, — Остругова (Шпорная), на которой разворачивается действие многих произведений Яна Неруды, в частности «Малостранских повестей», была переименована в Нерудову в его честь.

На стене дома по Нерудовой, 47, где Ян Неруда жил с 1845 по 1857 год, установлена мемориальная доска.

Гимназия имени Яна Неруды, расположенная в пражском районе Мала-Страна на улице Геллихова, 457/3, — одна из старейших гимназий в Чехии; в 1934 году этому учебному заведению в ознаменование 100-летия со дня рождения писателя было присвоено его имя.

Памятник Яну Неруде работы скульпторов Яна Симоты и Карела Лапки установлен в Петршинских садах в пражском районе Мала-Страна в 1970 году.

В честь Яна Неруды назван астероид главного пояса (1875) Неруда (Neruda), открытый 22 августа 1969 года чешским астрономом Лубошем Когоутеком.

Астронавт НАСА Эндрю Джей Фьюйстел взял с собой в полёт MTKK «Атлантис» по программе «Спейс шаттл» 11—24 мая 2009 г. (STS-125) «Космические песни» (1878) Яна Неруды.

Примечания 

Писатели по алфавиту
Писатели XIX века
Писатели Чехии
Поэты по алфавиту
Поэты XIX века
Поэты Чехии
Журналисты по алфавиту
Журналисты XIX века
Журналисты Чехии
Похороненные на Вышеградском кладбище
Театральные критики Чехии